A Final da Taça de Santiago Sul de 2016–17 foi a Final de edição de Taça de Santiago Sul. O Sporting Clube da Praia venceu esta edição após derrotar o Os Garridos Clube de São Domingos por 2–1 na Final disputada na Estádio da Várzea, na Praia em ilha de Santiago no dia 31 de Março de 2017, conquistando o seu 1º título na prova. Os Sporting Praia venceu o taça e campeonato regional, dois clubes qualificado ver Supertaça de Santiago Sul de 2017 com Os Garridos qualificado os finalista em taça regional. Além foi o último tempo que não venceador qualificado ver Taça de Cabo Verde foi cancelado.

Historial na prova
Na época 2016–17 ambos os finalistas, Sporting Clube da Praia e Os Garridos, o último alcançaram a sua 1ª Final na Taça de Santiago Sul.

Percurso dos finalistas

Sporting da Praia
No caminho para a Final o Sporting Clube da Praia, venceador regional de Santiago Sul, disputou apenas um jogo, eliminou o Unidos do Norte, GD Varanda, Eugénio Lima e Ribeira Grande.

Os Garridos
Para se qualificar para a Final o Boavista da Praia, GDRC Vila Nova e Celtic da Praia

Estádio
O estádio escolhido para a Final foi Estádio da Várzea, na Praia. Utilizado pelo clubes melhores de arquipelago e região, Sporting, Boavista, CD Travadores, Vitória FC e Académica da Praia.

Final

Ver também
Taça de Santiago Sul
Taça de Santiago Sul de 2016–17

Sporting Clube da Praia
2017
Futebol de 2017 em Cabo Verde
Década de 2010 na Ilha de Santiago